Les Hommes nouveaux – film del 1922 diretto da Émile-Bernard Donatien e Édouard-Émile Violet 
Les Hommes nouveaux – film del 1936 diretto da Marcel L'Herbier